Alberto Pomini (1981) – calciatore italiano
Edgardo Pomini (1917-...) – schermidore argentino